Predmet je lahko:

 predmet, sopomenka za reč, objekt, subjekt, stvar 
 predmet, stavčni člen